Вижье, Жан-Пьер:
 Вижье, Жан-Пьер (разведчик) (1920-2004) — физик, советский разведчик, с 1967 года генеральный секретарь Международного трибунала над военными преступниками.
 Вижье, Жан-Пьер (хоккеист) (род. 1976) — профессиональный канадский хоккеист.